Pall Mall – ulica w Londynie
 Pall Mall – marka papierosów